Rutland pode se referir a:

Lugares
Rutland - Condado da Inglaterra

Nos Estados Unidos:

Rutland (Illinois)
Rutland (Iowa)
Rutland (Massachusetts)
Rutland (Nova Iorque)
Rutland (Dakota do Norte)
Rutland (Ohio)
Rutland (Dakota do Sul)
Rutland (Vermont)
Rutland City (Vermont)
Rutland (Wisconsin)
Rutland Ocidental
Condado de Rutland

Diversos
Aeroporto Estadual de Rutland
Duque de Rutland

Rutland